Abrahamperstjärnarna kan syfta på ett antal svenska insjöar:
Abrahamperstjärnarna (Stensele socken, Lappland, 726310-151571), sjö i Storumans kommun
Abrahamperstjärnarna (Stensele socken, Lappland, 726330-151519), sjö i Storumans kommun
Abrahamperstjärnarna (Stensele socken, Lappland, 726360-151497), sjö i Storumans kommun